Senators (englischer Plural von Senator) steht für folgende Sportmannschaften:

aus Japan:
 Senators, Baseballmannschaft aus Bunkyō, Tōkyō, siehe Hokkaidō Nippon Ham Fighters
 Tokyo Senators, Baseballmannschaft aus Tōkyō, Tōkyō

aus Kanada:
 Ottawa Senators, Eishockeymannschaft aus Ottawa, Ontario
 Ottawa Senators (1893–1934), Eishockeymannschaft aus Ottawa, Ontario
 Prince Edward Island Senators, Eishockeymannschaft aus Charlottetown, Prince Edward Island
 Victoria Senators, Eishockeymannschaft aus Victoria, British Columbia, siehe Victoria Cougars (PCHA)
Belleville Senators, Eishockeymannschaft in der American Hockey League

aus den Vereinigten Staaten:
 Binghamton Senators, Eishockeymannschaft aus Binghamton, New York
 New Haven Senators, Eishockeymannschaft aus New Haven, Connecticut
 Washington Senators, mehrere Sportmannschaften aus Washington, D.C.